Il diluvio universale – oratorio di Michelangelo Falvetti del 1682
 Il diluvio universale – opera di Gaetano Donizetti del 1830
 Il diluvio universale – singolo di Annalisa del 2016